Regeringen Anker Jørgensen har flere betydninger:
 
 Regeringen Anker Jørgensen I (5. oktober 1972 - 19. december 1973)
 Regeringen Anker Jørgensen II (13. februar 1975 - 30. august 1978)
 Regeringen Anker Jørgensen III (30. august 1978 - 26. oktober 1979)
 Regeringen Anker Jørgensen IV (26. oktober 1979 - 30. december 1981)
 Regeringen Anker Jørgensen V (30. december 1981 - 10. september 1982)